Rockland (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Rockland (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Rockland (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Rockland (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Comtat de Rockland, a l'estat de Nova York